Ехидо Венустијано Каранза има више значења:

 Ехидо Венустијано Каранза (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо Венустијано Каранза, Тесеачи (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику